Валентин Андреевич Хан (25 января 1913 года, деревня Мирге, уезд Кильчжу, провинция Северный Хамгён, Корея — октябрь 1994 года) — председатель колхоза имени Энгельса Нижне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1953).

Биография 
Родился в 1913 году в крестьянской семье в селе Мирге провинции Северный Хамгён, Корея. В 1920-е годы эмигрировал с родителями на российский Дальний Восток. После окончания школы трудился в хозяйстве своего отца. С 1931 года трудился продавцом рыбного магазина кооператива Посьетовского района. В последующие годы работал заведующим Абовского сельпо Посьетовского района (1932—1934), продавцом ГУМа во Владивостоке (1934—1935), заведующим Барабинского сельпо, директором продовольственного магазина (1935—1937).

В 1937 году депортирован на спецпоселение в Ташкентскую область, Узбекская ССР. В 1938 году работал заведующим магазином Будённовского сельпо. После окончания водительских курсов в Ташкенте трудился заведующим гаражом колхоза имени Будённого Нижне-Чирчикского района (1938—1941), заведующим хозяйством колхоза «Путь к коммунизму» Нижне-Чирчикского района (1942—1947). В 1945 году вступил в ВКП(б).

В 1947 году избран председателем колхоза имени Энгельса Нижне-Чирчикского района.

В 1951 году колхоз имени Энгельса сдал государству в среднем по 63,5 центнера зеленцового стебля кенафа с каждого гектара на участке площадью в 221,2 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1953 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1962 по 1982 года — председатель колхоза «Заря коммунизма» Нижне-Чирчикского района. В 1964 году окончил заочное отделение Ташкентского сельскохозяйственного техникума.

В сентябре 1986 года решением Галабинского райкома Компартии Узбекистана исключён из КПСС во время «Хлопкового дела».

Персональный пенсионер союзного значения. Скончался в октябре 1994 года. Похоронен на кладбище бывшего колхоза «Заря коммунизма» Нижне-Чирчикского района (сегодня — фермерское хозяйство «Гулистан» Куйичирчикского района).

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Октябрьской Революции (1971)
 Орден Трудового Красного Знамени — дважды (1976, 1981)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1965)
 Медаль «За трудовое отличие» — дважды (1960, 1965)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Почётная грамота ЦК Компартии Узбекистана (1974)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (1984)
 Заслуженный хлопковод Узбекской ССР (1975)

Примечания

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Хан Александр Андреевич

Председатели колхозов
Герои Социалистического Труда колхоза имени Энгельса Нижне-Чирчикского района